Wilhelm von Woyna ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Woyna (General, 1784) (1784–1865), deutscher Generalmajor
 Wilhelm von Woyna (General, 1819) (1819–1896), deutscher General der Infanterie
 Wilhelm von Woyna (General, 1863) (1863–1950), deutscher Generalleutnant